Le nom déglise des Cordeliers s'applique à plusieurs églises :
 Église des Cordeliers d'Amiens (Église Saint-Rémi d'Amiens)
 Église des Cordeliers de Laval
 Ancienne église des Cordeliers de Lectoure
 Église des Cordeliers de Lons-le-Saunier
 Église des Cordeliers de Nancy - mausolée des ducs de Lorraine
 Église des Cordeliers de Paris
 Église des Cordeliers de Toulouse

Voir aussi 

 Église Notre-Dame des Cordeliers de Gourdon, Lot
 Église Saint-André-les-Cordeliers de Gap
 
 
 
 Rue des Cordeliers